Дмитришин-Часто Любов  (1942) — українська письменниця, журналістка. Член Національної Спілки письменників України . 
 Петро Часто — український журналіст і письменник, редактор газети «Свобода».

Українські прізвища